Чесноковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Амурская область
 Чесноковское сельское поселение — входит в Михайловский район

Курганская область
 Чесноковское сельское поселение — входит в Кетовский район